Australian Open 2009 i damesingle var en del af Australian Open 2009. Det var 83. gang der blev spillet om damesingletitlen ved Australian Open, og turneringen blev afviklet i to faser. Først spilledes kvalifikationen, hvor 96 spillere spillede om 12 ledige pladser i hovedturneringen. I hovedturneringen fik de tolv kvalifikanter selskab af 108 spillere, der havde sikret sig direkte adgang til hovedturneringen på grundlag af deres verdensranglisteplacering, samt otte spillere, som deltog på et wildcard. Hovedturneringen havde således deltagelse af 128 spillere.

Turneringen blev vundet af den 2.-seedede amerikaner Serena Williams, som i finalen vandt 6-0, 6-3 over 3.-seedede Dinara Safina fra Rusland. Sejren var Serena Williams' fjerde titel i damesingle ved Australian Open og hendes 10. grand slam-titel i damesingle i alt. Dinara Safina spillede sin kun anden grand slam-finale – den første var ved French Open 2008, hvor hun tabte til Ana Ivanović.

Australske Jelena Dokic, som efter en periode med familiære problemer spillede sin første grand slam-turnering siden 2006, var turneringens store overraskelse. Dokic havde vundet et wildcard til hovedturneringen ved det australske wildcard-playoff, og hun fortsatte sejrsstimen i hovedturneringen, hvor hun bl.a. besejrede tre seedede spillere på sin vej til kvartfinalen, hvor hun imidlertid tabte til den seneste finalist, Dinara Safina.

Eneste danske deltager var Caroline Wozniacki, som nåede tredje runde, hvor hun tabte til Jelena Dokic i tre sæt. Den forsvarende mester, Marija Sjarapova, stillede ikke op i årets turnering på grund af en skulderskade.

Hovedturnering

Første fjerdedel

Anden fjerdedel

Tredje fjerdedel

Fjerde fjerdedel

Kvartfinaler, semifinaler og finale

Kilde / eksterne henvisninger 
 Australian Open – Draws – Women's singles 

Damesingle 2009
2009
WTA Tour 2009